Il doppio del torneo di tennis China Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Liezel Huber e Lenka Němečková che hanno battuto in finale Evie Dominikovic e Tamarine Tanasugarn 6–0, 7–5.

Teste di serie 

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (quarti di finale)

 Janet Lee /  Wynne Prakusya (primo turno)
 Alicia Molik /  Nicole Pratt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2001